Alfonso I d'Avalos – figlio di  Ruy López Dávalos, Conte di Ribadeo e Costanza de Tovar. Capostipite della linea collaterale dei d'Avalos di Ceppaloni. Morto nel 1470.
Alfonso II d'Avalos – 4º Marchese di Pescara, figlio di Innico I d'Avalos e Antonella d'Aquino. Morto nel 1495.
Alfonso III d'Avalos – 2º Marchese del Vasto, 6º Marchese di Pescara, 1º Principe di Montesarchio. Figlio di Innico II d'Avalos e Laura Sanseverino. Nato nel 1502, morto nel 1546.
Alfonso d'Avalos – signore di Ceppaloni; figlio di Rodrigo I d'Avalos e Feliciana de Gregorio; nipote di Alfonso I d'Avalos; morto nel 1570. 
Alfonso Francesco d'Avalos – figlio di Carlo d'Avalos e Sveva Gesualdo. Morto nel 1590.
Alfonso Felice d'Avalos – 4º Marchese del Vasto, 8º Marchese di Pescara, figlio di Francesco Ferdinando d'Avalos e Isabella Gonzaga. Nato nel 1564, morto nel 1593.
fra Alfonso d'Avalos – figlio naturale di Francesco Ferdinando d'Avalos; cavaliere dell'Ordine di Malta e militare. Nato intorno al 1567, morto nel 1620.
Alfonso V d'Avalos – 12º Marchese del Vasto, 19º Marchese di Pescara, figlio di Diego d'Avalos ed Eleonora Doria Pamphili. Nato nel 1796, morto nel 1862.